Mischa Barton
 Mischa Zverev
 Larushka Mischa Skikne

Desambiguação